Ryang Chun-hwa – sollevatrice nordcoreana
 Ryang Kyu-sa – ex calciatore nordcoreano
 Ryang Myong-il – calciatore nordcoreano
 Ryang Yong-gi – calciatore nordcoreano